Thành Sơn (Khánh Hòa)
 Thành Sơn (Nghệ An)
 Thành Sơn (Bá Thước, Thanh Hóa)
 Thành Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa)